

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 5 podstawowych

 Wincentowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Koneck
 Wincentowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Wincentowo – część wsi Zrazim w woj. Kujawsko-pomorskim, w pow. Żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Wincentowo – przysiółek wsi Osowa Sień w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Wschowa
 Wincentowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży
 Wincentowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Rząśnik
 Wincentowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów
 Wincentowo – część wsi Otorowo w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły

Miejscowość poza granicami Polski 
 Wincentowo, ob. Koroby 2 – agromiasteczko w obw. witebskim, w rej. głębockim, w sielsowiecie Koroby
 Wincentowo – były folwark w obw. witebskim, w rej. głębockim
 Wincentowo – były folwark w obw. witebskim, w rej. dokszyckim
 Wincentowo – były folwark w dwudziestoleciu międzywojennym w woj. nowogródzkim, w pow. nieświeskim, w gminie Snów
 Wincentowo – były zaścianek w dwudziestoleciu międzywojennym w woj. wileńskim, w pow. święciańskim, w gminie Podbrodzie
 Wincentowo – były folwark w dwudziestoleciu międzywojennym w woj. wileńskim, w pow. wilejskim, w gminie Budsław
 Wincentowo – była okolica w dwudziestoleciu międzywojennym w woj. wileńskim, w pow. wilejskim, w gminie Wiszniew
 Wincentowo – dawny folwark, w województwie wileńskim, w powiecie duniłowickim (od 1926 postawskim), w gminie Łuck (od 1927 gmina Kozłowszczyzna).
 Wincentowo – dawny zaścianek w województwie wileńskim, w powiecie duniłowickim (od 1926 postawskim), w gminie Miadzioł.
Wincentowo – dawny folwark. Obecnie część wsi Józefowo na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
Wincentowo – dawny folwark. Tereny, na których był położony leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

Miejscowość na Litwie 
 Wincentowo – były zaścianek w dwudziestoleciu międzywojennym w woj. wileńskim, w pow. święciańskim, w gminie Podbrodzie

Inne 
 Wincentowo – dawna osada w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Przemęt

Zobacz też 
 Wincentów

Przypisy